Lithgow ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Lithgow (1915–2004), US-amerikanischer Theaterregisseur und Produzent
 Ian Lithgow (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler
 John Lithgow (* 1945), US-amerikanischer Schauspieler und Autor

Orte:
 Lithgow City, Verwaltungsgebiet in Australien
 Lithgow (New South Wales), Stadt in Australien
 Lithgow (New York), Ort in den Vereinigten Staaten